Ә̃ ә̃ (шва з тильдою) - кирилична літера, яка використовується тільки в хіналузькій мові як назалізований передній незаокруглений голосний /æ̃/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Schwa_with_tilde